Wentzke ist der Familienname folgender Personen:

 Friedhelm Wentzke (* 1935), deutscher Kanute

 Siehe auch
 Wenzke